Weides ist ein geographischer Name:

 Weides, Weiler von Markt Küps im Landkreis Kronach, Bayern
 Weides (Fluss), linker Oberlauf der Truppach bis vor Obernsees, Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern